ARA „Santa Cruz” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty Armada de la República Argentina:
 ARA „Santa Cruz” – zbiornikowiec z lat 20. XX wieku
 ARA „Santa Cruz” – niszczyciel typu Buenos Aires z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1938–1973
 ARA „Santa Cruz” (S-41) – okręt podwodny typu TR1700 z lat 80. XX wieku, w służbie od 1984 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019